Оліве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Оліве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре

Див. також 
 Олівет